Пилотируемый полёт на Луну:
 Лунная программа США:
 Аполлон (космическая программа) (1960-е — 1970-е; единственная реализованная)
 Лунная орбитальная платформа-шлюз (Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G)
Артемида (космическая программа) (2020-е)

 Советская лунная программа  (1960-е)

 Российская лунная программа (2021—2040)
 Лунная программа Китая

См. также 
 Пилотируемый полёт на Марс